Робе́рто Бени́ньи (, род. 27 октября 1952, Кастильон-Фьорентино, Ареццо, Тоскана) — итальянский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премий «Оскар» и BAFTA.

Ранние годы 
Роберто Бениньи родился в Кастильон-Фьорентино в семье ткачихи Изолины Папини (1919—2004) и каменщика, плотника и фермера Луиджи Бениньи (1919—2004). У него три старших сестры: Бруна (род. в 1945), Альбертина (род. в 1947) и Анна (род. в 1948). Детство провёл в Ареццо, где жил с родителями и сёстрами в бараке, вся семья спала в одной комнате, без электрического освещения и туалета. Юный Роберто поступил в иезуитскую семинарию во Флоренции, но через два месяца сбежал оттуда, воспользовавшись флорентийским наводнением 1966 года, и поступил в Технический коммерческий институт в Прато. Там он получил квалификацию секретаря, освоив в группе из 36 девушек и двоих парней машинопись и стенографию. В возрасте 16 лет приехал в Милан и начал пробиваться на эстраду, сначала безуспешно обратившись за помощью в звукозаписывающую компанию «Clan Celentano», затем неудачно попытавшись пройти отбор на летний певческий фестиваль «Кантаджиро», и в итоге заплатил миллион лир мошеннику, пообещавшему спродюсировать его дебютный альбом (удалось продать порядка десяти пластинок). В 1972 году дебютировал в спектакле по пьесе Евгения Шварца «Голый король» в театре Метастазио в Прато.

Карьера

Работа в кино 
Начал сниматься в итальянских комедийных сериалах в 1970-е годы. и вскоре получил признание как наследник традиций великого итальянского комика Тото. За пределами Италии эксцентричная персона Бениньи стала известна после того, как он снялся у Джима Джармуша в арт-хаусных проектах «Вне закона» (1986) и «Ночь на Земле» (1991).

В 1988 году Бениньи поставил комедию «Чертёнок», в которой снялся в качестве актёра, выступив партнёром знаменитого американского комика Уолтера Маттау, и которая имела шумный успех в Италии. В 1989 году снялся в последнем фильме Федерико Феллини «Голос Луны», а в 1991 году его фильм «Джонни Зубочистка» принёс в Италии рекордные кассовые сборы (Бениньи вновь выступил в качестве режиссёра и исполнителя главной роли).

В 1997 году поставленная Бениньи трагикомедия «Жизнь прекрасна» выиграла гран-при в Каннах. Актёр, склонный к экстравагантным выходкам, упал на колени перед вручавшим приз Мартином Скорсезе и поцеловал его руку. Фильм был номинирован на несколько премий «Оскар» и завоевал эту награду в трёх категориях: лучшая мужская роль, лучший фильм на иностранном языке и лучшая оригинальная музыка к фильму.

В 2002 году на вышел «Пиноккио», задумывавшийся Бениньи вместе с покойным Федерико Феллини. Несмотря на огромный по европейским меркам бюджет, «Пиноккио» обернулся грандиозным провалом и был номинирован на «Золотую малину» как худший фильм года.

В 2003 году Бениньи вновь снимался у Джармуша, в драматической комедии «Кофе и сигареты». Два года спустя Бениньи выступил режиссером картины «Тигр и снег», где исполнил главную мужскую роль. В 2012 году он сыграл в мелодраме Вуди Аллена «Римские приключения».

В феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале состоялась премьера приключенческого фэнтези «Пиноккио» режиссера Маттео Гарроне, в котором Бениньи исполнил роль Джепетто.

Театр 
Наиболее известным театральным проектом Бениньи является TuttoDante (Весь Данте), начатый в 2012 году: в разных аудиториях, в том числе на телевидении, актёр декламирует песни Божественной комедии Данте. В 2015 году Италия отпраздновала 750-летие своего великого поэта, в связи с чем в мае Бениньи выступил с фрагментом спектакля в зале заседаний Сената.

Личная жизнь 
В 1983 году Роберто Бениньи сблизился с актрисой Николеттой Браски, которая также исполнила роль его жены в фильме «Жизнь прекрасна» и возлюбленной в фильмах «Тигр и снег» и «Вне закона». В 1991 году они тайно поженились в Чезене, в монастыре сестёр-капуцинок. Детей у супругов нет.

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
  — «Ты беспокоишь меня» / Tu mi turbi
  — «Остаётся лишь плакать» / Non ci resta che piangere
  — «Чертёнок» / Il Piccolo Diavolo
  — «Джонни-Зубочистка» / Johnny Stecchino
  — «Монстр» / Il mostro
  — «Жизнь прекрасна» / La vita è bella
  — «Пиноккио» / Pinocchio
  — «Тигр и снег» / La tigre e la neve

Награды 
Государственные награды Италии:
 Медаль «За вклад в развитие культуры и искусства» (2 апреля 2003)
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (26 мая 2005)
Премии:
 Премия «BAFTA» за лучшую мужскую роль1998 («Жизнь прекрасна»)
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль 1999 («Жизнь прекрасна»)
 Почетный Золотой лев 78 Международного Венецианского кинофестиваля 2021 за вклад в кинематограф

Примечания

Литература 
 
 
 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль
Актёры театра Италии
Стендап-комики Италии
Почётные доктора Лёвенского католического университета